Segreto di Stato – istituto giuridico
 Segreto di Stato – istituto giuridico dell'ordinamento italiano
 Segreto di stato – film del 1950 di Sidney Gilliat
 Segreto di stato – film del 1995 di Giuseppe Ferrara
 Segreto di stato (Secret défense) – film del 2008 di Philippe Haïm